Ausztria
 Heiligenkreuz im Lafnitztal, Rábakeresztúr település német neve Burgenlandban, a Gyanafalvi járásban
 Heiligenkreuz am Waasen, település Stájerországban, a Leibnitzi járásban
 Heiligenkreuz, település Alsó-Ausztriában, a Badeni járásban
 Szlovákia
 Heiligenkreuz an der Gran (szk. Žiar nad Hronom), Garamszentkereszt település német neve a Besztercebányai kerületben, a Garamszentkereszti járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok